Desa Tarokan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tarokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 111,91), Jawa Timur, 
 Desa Tarokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 113,32), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar